Layana kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Layana (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Layana (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar